André Brulé – attore francese
André Brulé – ciclista francese